Jan Tęczyński (zm. 1405) – kasztelan i starosta krakowski, kasztelan wojnicki
 Jan z Tęczyna (zm. 1470) – wojewoda krakowski, sandomierski, kasztelan krakowski
 Jan Tęczyński z Rabsztyna  (zm. ok. 1499) – starosta sandomierski, kasztelan wiślicki
 Jan Tęczyński (zm. 1532) – podkomorzy krakowski
 Jan Tęczyński (1492–1541) – wojewoda bełski, podolski, ruski, kasztelan chełmski
 Jan Gabriel Tęczyński – marszałek nadworny koronny,  wojewoda sandomierski, kasztelan lubelski
 Jan Baptysta Tęczyński (1540–1563) – wojewoda bełski, starosta lubelski
 Jan Tęczyński (zm. 1593) – podkomorzy nadworny koronny, kasztelan wojnicki
 Jan Magnus Tęczyński (zm. 1637) – wojewoda krakowski, starosta płocki